Набу — власна назва.

Топоніми

Набу (Португалія) — парафія.

Інше 
 Набу (божество) — вавилонський бог писарів, покровитель мудрості та наук.
 Набу (планета) — вигадана планета з Всесвіту Зоряних Війн.
 Набу (роман) — науково-фантастичний роман німецького письменника Гюнтера Крупката (1968).

Див. також 
 НАБУ